Джордан Морріс () — англомовне ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Джордан Морріс (1994) — футболіст США
 Джордан Морріс — британський співак

Див. також 
 Морріс

Сторінки зі списками однофамільців-тезок